Burzlaff ist der deutsche Name zweier Ortschaften in Polen:
 Burzlaff, Kreis Belgard, siehe Borzysław (Tychowo)
 Burzlaff, Kreis Rummelsburg, siehe Borzysław (Kępice)

Burzlaff ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Burzlaff (* 1932),  	deutscher Mineraloge und Kristallograph 
 Manfred Burzlaff (1932–2015), deutscher Jazz-Vibraphonist und Bandleader